Орашје Плање се може односити на:

 Орашје Плање (Теслић), насељено мјесто у општини Теслић, Република Српска, БиХ
 Орашје Плање (Тешањ), насељено мјесто у општини Тешањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ